De naam 

 Joseph Rodgers - Iers bisschop
 Kenny Rodgers, Amerikaans countryzanger
 Nile Rodgers, Amerikaans Musicus
 Paul Rodgers, Brits zanger
 Richard Rodgers, Amerikaans componist en theaterproducent